Puebla Fútbol Club, club de futbol mexicà de la ciutat de Puebla de Zaragoza
 Batalla de Puebla, enfrontament armat de 1862 a la ciutat de Puebla de Zaragoza, Mèxic durant la invasió francesa a aquest país
 Xavi Puebla, director i guionista català
 Toponímia:
 Mèxic:
 Puebla de Zaragoza, o Puebla de los Ángeles, ciutat mexicana
 Aeroport Internacional de Puebla, aeroport que dona servei a la ciutat mexicana de Puebla de los Ángeles 
 Àrea metropolitana de Puebla, aglomeració urbana de Mèxic
 Estat de Puebla, estat de Mèxic amb capital a la ciutat de Puebla de Zaragoza 
 Andalusia:
 La Puebla de Cazalla, localitat a la província de Sevilla 
 Puebla de Don Fadrique, localitat a l'extrem nord-est a la província de Granada al límit d'Albacete
 Puebla de Guzmán, poble a la província de Huelva, que pertany a la comarca d'El Andévalo
 La Puebla de los Infantes, localitat a la província de Sevilla
 La Puebla del Río, localitat a la província de Sevilla
 Aragó:
 Puebla de Albortón, municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca del Camp de Belchite
 La Puebla de Alfindén, municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca de Saragossa
 La Puebla de Híjar, municipi d'Aragó a la província de Terol i enquadrat a la comarca del Baix Martín
 Puebla de Valverde, municipi de l'Aragó a la província de Terol
 Castella la Manxa: 
 Puebla de Almenara, municipi a la província de Conca
 La Puebla de Almoradiel, municipi a la província de Toledo
 Puebla de Beleña, municipi a la província de Guadalajara
 Puebla de Don Francisco, municipi a la província de Conca
 Puebla de Don Rodrigo, municipi a la província de Ciudad Real
 La Puebla de Montalbán, municipi a la província de Toledo
 Puebla de Valles, municipi a la província de Guadalajara
 Puebla del Príncipe, municipi a la província de Ciudad Real
 Puebla del Salvador, municipi a la província de Conca
 Castella i Lleó:
 La Puebla de Arganzón, municipi a la província de Burgos el qual juntament amb el municipi de Comtat de Treviño forma 'enclavament de Treviño
 Puebla de Azaba, municipi a la província de Salamanca
 Puebla de Lillo, municipi a la província de Lleó
 Puebla de Pedraza, municipi a la província de Segòvia
 Puebla de San Medel, municipi a la província de Salamanca
 Puebla de Sanabria, municipi a la província de Zamora
 La Puebla de Valdavia, municipi a la província de Palència
 Puebla de Yeltes, municipi a la província de Salamanca
 Villaquirán de la Puebla, municipi a la província de Burgos
 Santiago de la Puebla, municipi a la província de Salamanca
 Extremadura:
 Puebla de Alcocer, municipi a la província de Badajoz
 Puebla de la Calzada, municipi a la província de Badajoz
 Puebla de Obando, municipi a la província de Badajoz
 Puebla de la Reina, municipi a la província de Badajoz
 Puebla del Maestre, municipi a la província de Badajoz a la comarca de Campiña Sur
 Puebla del Prior, municipi a la província de Badajoz 
 Puebla de Sancho Pérez, municipi a la província de Badajoz
 Comunitat de Madrid:
 Puebla de la Sierra, municipi de la Comunitat de Madrid
 Valle de la Puebla, subcomarca de la comarca de Sierra Norte de Madrid, al nord-est de la Comunitat de Madrid